Еспиноза има више значења:

 Еспиноза, Блокера (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Еспиноза, Мексикито (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Еспиноза (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику